Firmin von Amiens ist der Name folgender Personen:

* Firmin der Ältere von Amiens (Firmin der Märtyrer; ~272–~303), Heiliger, Bischof von Amiens
 Firmin der Jüngere von Amiens (Firmin der Bekenner; † 4. Jahrhundert), Heiliger, Bischof von Amiens